Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2009/10.

Wedstrijden

KNVB beker

Eerste ronde
Alle betaal voetbalorganisaties in Nederland stromen in tijdens de tweede ronde van het toernooi.

Tweede ronde

Derde ronde

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finale

 Bijz.: Het duel werd in de 12' tijdelijk stilgelegd vanwege de rookontwikkeling en het verwijderen van projectielen op het veld. Dit was het gevolg van een sfeeractie van de Feyenoord-fans.

Finale
De KNVB heeft besloten om de finale over twee duels te verdelen en telkens geen supporters van de bezoekende club toe te laten.
Eerste duel

Tweede duel
{{Tabel voetbalwedstrijd
| datum                = Donderdag 6 mei 2010 18.30 uur, KNVB beker finale
| thuisploeg           = Feyenoord
| nationaliteitthuis   = 
| uitploeg         = Ajax **
| nationaliteituit     = 
| ruststand            = 0-1
| eindstand            = 1-4
| stadion              = Stadion Feijenoord, Rotterdam
| toeschouwers         = 33.500
| scheidsrechter       = Luinge   Blom * )
| doelpuntenthuis      = 11. Tomasson 
| doelpuntenuit        =  16. SuárezAssist: 22. S. de Jong 22. S. de JongAssist: 40. De Zeeuw
| bijzonderheden       = * Roelof Luinge kreeg in de 88ste minuut van de wedstrijd onder dankzeggingen van de spelers een publiekswissel. De scheidsrechter nam afscheid van het profvoetbal.** Winnaar en wint over twee wedstrijden met 6-1.
| thuisspeler1         = 17. Mulder
| thuisspeler2         = 29. De Vrij  28. Schenkeveld)
| thuisspeler3         = 20. Vlaar
| thuisspeler4         = 4. Bahia
| thuisspeler5         = 5. De Cler   3. Hofland)
| thuisspeler6         = 6. El Ahmadi 
| thuisspeler7         = 7. Landzaat  33. De Guzmán)
| thuisspeler8         = 14. Fer
| thuisspeler9         = 11. Tomasson
| thuisspeler10        = 9. Makaay 
| thuisspeler11        = 25. Wijnaldum
}}

Eredivisie
Standen Historie

+ Gedeelde plaats met 2 andere clubs met dezelfde doelsaldo.
++ Geplaatst voor de Europa League 2010/2011.

Wedstrijden

 Winterstop: Vanaf 24 december 2009 tot en met 21 januari 2010 Bijz.: Het duel werd in de 80' tijdelijk stilgelegd vanwege aanhoudende kwetsende spreekkoren.

 Bijz.: Na de eerste helft werd het duel gestaakt in verband met de slechte weersomstandigheden. De tweede helft werd op 31 maart 2010 uitgespeeld.

 Bijz.: De eerste helft werd op 20 maart 2010 gespeeld, maar dit duel werd gestaakt in verband met de slechte weersomstandigheden.

Vriendschappelijk

Statistieken
Eindstand in KNVB beker

Eindstand in Eredivisie

Eindstand in Vriendschappelijk

Statistieken Overall
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2009 / 2010 verwerkt.

Scheidsrechters 2009/2010

Selectie en staf

SelectiegegevensLegenda Pos. Positie
 D Doelman
 V Verdediger
 M Middenvelder
 A Aanvaller
 V. Verhuurd
 J Ja
 X Verkocht
 XX Getest
 JX Was gehuurd (terug naar verhuurde club)
 W Wedstrijden
  Wissel in
  Wissel uit
  Doelpunt
  Waarvan Strafschoppen
 edF Eigen doelpunt Feyenoord speler
 A Assists
  Gele kaart
  2× gele kaart in 1 wedstrijd
  Rode kaart
 Getal Staat niet op andere lijsten
 Getal Basisspeler

 Technische staf 

Medische staf

Transfers
Aangetrokken spelers
  Daniel Fernández van  Arsenal Kiev
  Sekou Cissé van  Roda JC
  Kamohelo Mokotjo van  Supersport United

Gehuurde spelers
  Aleksandar Ignjatović van  FK Borac
  Stefan Babovic van  FC Nantes

Spelers terug van verhuur
  Erwin Mulder van  SBV Excelsior
  Mitchell Schet van  SBV Excelsior

Vertrokken spelers
  Nick Hofs naar  Vitesse
  Danny Buijs naar  ADO Den Haag
  Sherif Ekramy naar  El Gouna FC
  Chun-Soo Lee naar  Al Nassr
  Glenn Kobussen naar  Go Ahead Eagles
  Jeffrey Altheer naar  Helmond Sport
  Dwight Tiendalli naar  FC Twente
  Serginho Greene naar  Vitesse
  Theo Lucius naar  FC Den Bosch (amateur-basis)
  Michael Mols gestopt
  Henk Timmer was gestopt, maar speelt nu voor  sc Heerenveen
  Aleksandar Ignjatović naar  FK Borac (was gehuurd)
  Andwelé Slory naar  West Bromwich Albion

Verhuurde spelers
  Kermit Erasmus aan  SBV Excelsior
  Kevin Wattamaleo aan  SBV Excelsior
  Tobias Waisapy aan  SBV Excelsior
  Vojtěch Machek aan  SBV Excelsior
  Norichio Nieveld aan  SBV Excelsior
  Jordao Pattinama aan  SBV Excelsior
  Michal Janota aan  SBV Excelsior
  Kamohelo Mokotjo aan  SBV Excelsior
  Tim Vincken aan  SBV Excelsior
  Manteiga aan  Ponte Preta
  Luís Pedro aan  SBV Excelsior

TopscorersLegenda W Wedstrijden
  Doelpunt
  Waarvan Strafschoppen
 A Assists
 Gem.''' Gemiddeld per wedstrijd

KNVB beker
Eindstand

Eredivisie
Eindstand

Vriendschappelijk
Eindstand

Overall
Eindstand

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2009/10